Vincent Kompany, Belgisch voetballer
 François Kompany, Belgisch voetballer
 Pierre Kompany, Belgisch politicus